François Blin est un footballeur français né le  à Rennes. Il évolue au poste de gardien de but.

Il est le frère de Dominique Blin qui était aussi footballeur.

Carrière de joueur 
 1971-1973 : Stade rennais UC
 1973-1976 : FC Lorient 
 1976-1977 : FC Gueugnon 
 1977-1978 : AS Saint-Étienne 
 1978-1979 : FC Gueugnon
 1979-1982 : EA Guingamp
 1982-1983 : AS Corbeil-Essonnes
 1983-1986 : FC Lorient

Palmarès 
 Champion de France de D2 en 1979

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Gardien de but du Stade rennais
Gardien de but du FC Lorient
Gardien de but du FC Gueugnon
Gardien de but de l'AS Saint-Étienne
Gardien de but de l'En avant Guingamp
Naissance à Rennes
Naissance en octobre 1953